Der Begriff Neutralpunkt wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt:

 In der Chemie beschreibt der Neutralpunkt bei einer Säure-Base-Reaktion den Zustand einer Lösung, die nach der Definition des pH-Wertes als neutrale Lösung bezeichnet wird.
 In der Strömungslehre bezeichnet der Neutralpunkt (Strömungslehre) den für die Berechnung der Längsstabilität wichtigen Bezugspunkt.
 In der Elektrotechnik ist der Neutralpunkt der gemeinsame Punkt eines Mehrphasensystems in Form einer Sternschaltung.